Аржа́нс:
 Аржанс () — коммуна во Франции.
 Аржанс () — река во Франции.

См. также